

Muziek 
You and Me (Spargo), lied van Spargo uit 1980
You and me (Olympische Spelen), lied van Sarah Brightman en Liu Huan tijdens de Olympische Spelen van 1992
The Ghost of You and Me, studioalbum van Colin Blunstone uit 2009
You and me (Joan Franka), lied van Joan Franka uit 2012 en Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival
You and me (Takasa), lied van Takasa uit 2013 en de Zwitserse inzending voor het Eurovisiesongfestival
You & Me (Disclosure), lied van Disclosure en Eliza Doolittle uit 2013.

Film 
You and Me (1938), film uit 1938 van Fritz Lang
You and Me (1975), film uit 1975
You and Me (2013), film uit 2013

Zie ook
 Me and you (doorverwijspagina)
 You and I (doorverwijspagina)